A 2022. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata a 2022. évi téli olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem határozta meg.

Az olimpián 15 sportágban 109 versenyszámot rendeztek.

Éremtáblázat

Jegyzetek

Források 

2022
E